

Patronyme 

 Laura Branigan (1952-2004), chanteuse américaine de musique pop des années 1980 et 1990.

Culture 

 Branigan, premier album studio de la chanteuse américaine Laura Branigan.

Toponymes 

 Lac Branigan (en anglais : Branigan Lake), lac américain dans le comté de Tuolumne, en Californie ;
 Lac Middle Branigan (en anglais : Middle Branigan Lake), lac américain dans le comté de Tuolumne, en Californie ;
 Lac Upper Branigan (en anglais : Upper Branigan Lake), lac américain dans le comté de Tuolumne, en Californie.